Poelau Goenoengapi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Sangeang, ö, Nusa Tenggara Barat, 
 Banda Api Island, ö, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar